«Впечатление. Восходящее солнце» () — картина Клода Моне, написанная в  году с натуры в старом аванпорте Гавра и давшая название художественному направлению «импрессионизм».

Полотно впервые экспонировалось на выставке 1874 года в бывшей мастерской фотографа Надара. С лёгкой руки журналиста Луи Леруа название произведения стало именем направления, представители которого принимали участие в этой выставке. В своей статье «Выставка импрессионистов» (1874, газета Le Charivari) Леруа написал: «Обои, и те смотрелись бы более законченно, чем это „Впечатление“!».

Холст экспонировался в парижском музее Мармоттан, откуда был украден в  году вместе с другими работами художника, а также картинами Огюста Ренуара и Берты Моризо. Полотно было обнаружено лишь пять лет спустя, в  году вновь заняло своё место в экспозиции.

Во времена Клода Моне слово «импрессионизм» было грубым оскорблением. Однако художника, с чьей картины и началось это явление в живописи, это нисколько не волновало. Что Моне действительно увлекало, так это природа.

Картина написана с натуры в старом аванпорте Гавра. В этом городе Моне вырос и впервые осознал себя художником.

Каждая секунда восхода солнца уникальна и неповторима, утверждал Моне. Мы видим на полотне бесчисленное количество оттенков серого. Резкими мазками даны мачты и доки. И огненными тонами само солнце. Такие смелые размашистые мазки многим современникам казались неопрятными, даже грубоватыми. Немало было тех, кто посчитал полотно незавершенным этюдом. Посетители выставки, на которой картина была представлена, возмущались, заявляя, что даже обойная бумага смотрелась бы лучше.

Кстати, среди более поздних исследователей творчества Моне были те, кто называл картину эффектом Луны в тумане, полагая, что художник изобразил не восход, а закат. Чтобы развеять сомнения, американский исследователь, изучив фотографии и метеорологические данные, выяснил, что полотно могло быть написано только 13 ноября 1872 года в 7:35.

Примечания 

Картины 1872 года
Картины Клода Моне
Морские пейзажи
Пейзажи XIX века
Картины из собрания музея Мармоттан-Моне
Украденные картины
Водный транспорт в культуре и искусстве
Солнце в культуре
Нормандия в живописи
Гавр